Луи де Плане́ (; 1814—1876) — французский художник романтического направления, ученик и ассистент Эжена Делакруа.

Ранние годы 
Луи де Плане происходил из богатого семейства Тулузы. Он записался в Школу изящных искусств в 1833 году, получив перед тем юридическое образование. В юности его другом был художник , один из учеников Энгра.

Но когда Луи для продолжения учёбы приехал в Париж, он выбрал не Энгра, а студию Делакруа. Так совпало, что восходящий в зенит славы Делакруа как раз в это время открыл новую мастерскую (просуществовавшую до 1846 года). Мастерская находилась на улице Neuve Guillemin, и Делакруа набирал учеников, способных в скором будущем помочь ему с декоративными росписями в библиотеке Палаты Депутатов во дворце Бурбонов.

Сотрудничество с Делакруа 
Вскоре Луи де Плане выдвигается в число наиболее успешных ассистентов. Он участвует в написании многофигурного полотна Эжена Делакруа «Фанатики в Танжере», 1837—1838, холст, масло, 98 × 131 см, .

Плане́ принадлежит эскиз для большой (260 × 348 см) картины Делакруа 1844 года . Этот эскиз, как и сама картина — в коллекции лионского Музея изящных искусств.
Наконец, де Плане приглашён учителем в соавторы росписей в библиотеке дворца Бурбонов.

О доверии Делакруа в отношении зрелости де Плане́ можно судить по письму от 21 декабря 1843, где он советует: «… писать начинайте с Цицерона. Мне хотелось бы посмотреть на картину до того, как Вы напишете склоненную фигуру; проследите, чтобы её голова была в правильном положении по отношению к руке Цицерона».
Речь идёт о 4-м парусе в плафоне библиотеки Палаты депутатов «Цицерон, обвиняющий Верреса перед римским народом» (на фото — слева вверху).

Луи Плане́ описывает почти каждый день этого сотрудничества с 1841 по 1844 год в своих «Воспоминаниях о живописи с г-ном Эженом Делакруа». Книга была впервые издана, увы, только через полстолетия после смерти де Плане́.

Творчество 
Небольшой неоконченный, но очень искренний портрет Датан Олали́, мадам де Кастр, около 1837 года, холст, масло 24,3 × 19.1 см. Трепетный образ на незавершённом портрете заставляет вспомнить Анриетту де Морсоф, героиню одного из самых нежных романов Бальзака — «Лилия долины». Портрет хранится в 

Ранняя работа Луи де Плане — Христос на кресте, ок. 1840, холст, масло, 46 × 28.5 см небольшой эскиз библейской сцены: Христос на кресте, Дева Мария, Мария Магдалина, Иоанн, группа учеников. Смелая, порывистая композиция мощного эмоционального воздействия. Хранится в маленькой готической церкви Сен-Жак, Пешбюск), расположенной в южном пригороде Тулузы, на родине художника.

Около 1842 года Луи де Плане пишет уменьшенную копию «Резни на Хиосе» Делакруа, (холст, масло, 100 × 81 см, Музей Старого города Тулузы / Musée du vieux Toulouse; — это и своего рода hommage уважаемому учителю, и свидетельство об увлечённости идеями (выдыхающегося, впрочем, к середине XIX века) романтизма.

Этапная самостоятельная картина де Плане 1845 года, «Виде́ние св. Терезы», получила хвалебный отзыв молодого Бодлера в его первой брошюре из серии критических текстов о Парижском салоне, «Салон 1845 года»:

Плане является одним из редких учеников Делакруа, блистающих рядом достоинств, присущих самому мэтру. Нет ничего приятнее, чем встреча с действительно хорошей картиной, самобытной и уже получившей свою долю известности благодаря улюлюканью и насмешкам. Над этим холстом успели поглумиться; но <…> чем объяснить, что собратья-художники не замечают в этой картине ни оригинальности композиции, ни свежести красок? Г-н Плане́, как и все первоклассные колористы, создал колорит, используя малое число тонов. Это изящно и ласкает взор… это одна из самих счастливых находок современной живописи.

Эта же картина упомянута и Эженом Делакруа в одном из писем (от 30 августа 1845), адресованных де Плане. В этом письме мэтр подбадривает своего молодого собрата, не удовлетворённого развеской в Салоне: «Мне досадно, что Вы недовольны тем, как повешено Ваше полотно; и все же я не сомневаюсь, что, куда его ни помести, знатоки все равно обратят на него внимание».

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография Луи де Плане на сайте Национального музея Эжена Делакруа в Париже.

Умершие в 1870-е годы
Персоналии по алфавиту
Художники Франции XIX века
Художники-монументалисты Франции XIX века
Исторические художники Франции
Художники-портретисты Франции
Французские художники романтизма